La temporada 2012 del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA fue la décima temporada de la Fórmula 3 Europea y volvió tras 26 años de ausencia. Empezó el 28 de abril en Hockenheimring y terminó el 21 de octubre en el mismo circuito. El campeonato vuelve en 2012 después de pracasar la continuidad del campeonato estrenado el año anterior, el Trofeo Internacional de Fórmula 3. Los premios para los mejores clasificados serán tests en diversas categorías del mundo del motor.

Escuderías y pilotos

Calendario 
Un calendario de 10 rondas fue anunciado el 15 de marzo de 2012, compuesto por ocho rondas de la temporada 2012 de Fórmula 3 Euroseries y dos de la temporada 2012 del Campeonato Británico de Fórmula 3 (Pau y Spa-Francorchamps),

Campeonato de Pilotos

Referencias

Véase también 
 Fórmula 3 Euroseries

Deportes de motor en 2012
Temporadas del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA